Оленево́д:

 Оленевод — специалист сельского хозяйства, занимающийся разведением и использованием оленей, см. Оленеводство
 Оленевод — посёлок в Надеждинском районе Приморского края
 Оленевод — станция ДВЖД в Приморском крае (линия Барановский — Хасан)